

Topónimos 
Frontera (Santa Fe) — cidade do departamento Castellanos, Argentina
La Frontera (Chile) — linha de ocupação mais avançada da Capitania-Geral do Chile ante os territórios dos Mapuche

Municípios de El Salvador 
San Miguel de la Frontera — do departamento de San Miguel
Santiago de la Frontera — do departamento de Santa Ana
Candelaria de la Frontera — do departamento de Santa Ana

Municípios da Espanha 
La Frontera (El Hierro) — da província de Santa Cruz de Tenerife, Canárias
La Frontera (Cuenca) — de Castela-Mancha
Arcos de la Frontera
Jerez de la Frontera
Vejer de la Frontera

Cinema e televisão 
La frontera (telenovela) — mexicana

Filmes 
Frontera (1980) — mexicano de 1980 dirigido por Fernando Durán Rojas
Frontera (2014) — estadunidense dirigido por Michael Berry
La frontera (filme) — chileno de 1991 dirigido por Ricardo P. Larrain

Outro usos 
Isuzu MU Wizard — modelo de automóvel da General Motors, comercializado com diversas nomes Frontera (Opel Frontera, Vauxhall Frontera, Chevrolet Frontera e Holden Frontera)

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de cinema
Desambiguações de televisão